NRL kan avse:
 NRL – en svensk lag som upphävdes 1999 i och med att Miljöbalken trädde ikraft, se Naturresurslagen
 NRL – ett lexikon över samtliga person- och ortnamn belagda i vikingatida runinskrifter i Norden, se Nordiskt runnamnslexikon